33 Korpus Armijny Imperium Rosyjskiego – jeden ze związków operacyjno-taktycznych  Imperium Rosyjskiego w czasie I wojny światowej. Sformowany w czasie I wojny światowej. Rozformowany w 1918 r. 

Korpus wchodził w skład armii:
 9 Armii (20.04.1915 - 1.08.1916)
 7 Armii (1.09.1916 -  16.06.1917)
 8 Armii (23.07 -  grudzień 1917)

Dowódcy Korpusu:
 gen. lejtnant S. F. Dobrotin  (kwiecień - wrzesień 1915)
 gen. piechoty  K. A. Kryłow (wrzesień 1915 - czerwiec 1917)
 gen. lejtnant M. K. Samojłow  (od czerwca 1917)

Bibliografia 
 A. K. Zalesskij I mirowaja wojna. Prawitieli i wojennaczalniki. wyd. WECZE Moskwa 2000.

Armia Imperium Rosyjskiego